Dante Gallani (1878-1936) – medico, politico e antifascista italiano
 Giuseppe Leggiadri Gallani (1516-1590) – poeta e drammaturgo italiano
 Pietro Leggiadri Gallani (1762-1825) – politico e militare italiano
 Raimondo Gallani (...-1727) – arcivescovo cattolico italiano